А́дам За́кари «Зак» Орт (; род. 15 октября 1970, Либертивилл, Иллинойс, США) — американский актёр, известный по ролям в «Жаркое американское лето», «Бакстер», «Мелинда и Мелинда», «Вход и выход», романтической комедии «С глаз — долой, из чарта — вон!» и сериале «Нью-Йорк 22». Он также появлялся в третьем эпизоде первого сезона сериала «Грань» канала Fox. И стартовал в съемках драматического телесериала на канале NBC «Революция» в роли Аарона Питтмана.

Биография 
Зак Орт родился в Либертивилле, штат Иллинойс. Сын учительницы фортепиано Джейн, и оперного певца Роберта Орта. Он дружит с членами комедийной группы Стелла и появлялся на многих их короткометражных фильмах, а также сериале Stella. Также он известен небольшой ролью Грегори в фильме База Лурмана «Ромео + Джульетта». Орт выпускник Университета Де Поля.

Он также появляется в первой половине «The Doilies», комедийной музыкальной группы Майкла Шоуолтера.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США